Костромской отряд (первоначальное наименование «Костромской отряд против Каледина», затем 1-й Костромской военно-революционный отряд) имел штатный состав 800 человек — 8 рот (в роте 3 взвода, во взводе 3 отделения), укомплектованный на добровольной основе. Численность при отправке в зону боевых действий составила около 600 человек в составе 7 рот.

История 
Отряд был сформирован в середине декабря 1917 года решением местных органов советской власти по просьбе штаба Московского военного округа. Для формирования отряда оттуда был прислан, возглавивший отряд, помощник комиссара штаба МВО С. М. Пугачевский. В результате его усилий, 16 декабря был отдан первый приказ по отряду, причём для окончательного формирования отряда и отправки на фронт был установлен срок всего лишь два дня, то есть 18 декабря 1917 года.

В отряд записались, в основном, солдаты, служившие в кадрах дислоцированных в Костроме 202-го запасного пехотного полка и 670-й Костромской пешей дружины Государственного ополчения.

Униформа 

В связи с тем, что отряд формировался в спешке, бойцы плохо знали как друг друга, так и своих командиров. Это отрицательно сказывалось на дисциплине. Поэтому командование приняло решение ввести в отряде знаки различия по должностям. В приказе по отряду № 2 от 18 декабря 1917 года был параграф 11, в котором было сказано:

Для реализации этого приказа в тот же день у галантерейщика Я. Мирера было закуплено 25 аршин красной тесьмы, что подтверждается сохранившимся в делах отряда счётом. Данные знаки различия в настоящее время считаются первыми известными знаками различия советских вооружённых сил.

Участие в боях 
Отряд был отправлен в Луганск, куда прибыл 28 декабря. 30 декабря он вступил в бой с противниками советской власти, обороняя станцию «Дебальцево». Затем было взятие Новочеркасска. После перехода Украинской Центральной рады на сторону Центральных держав отряд сражался с немцами под Полтавой. Понеся тяжёлые потери, отряд, вместе с другими красными частями, отступил к Царицыну, где был расформирован в конце мая 1918 года.

Примечания

Литература 
 Васильев К. С. Первые знаки различия вооружённых сил Советской России // Губернский дом: журнал. — Кострома, 2016. — № 4 (105). — С. 93—94.
 Палубков Д. 1-й Костромской военно-революционный отряд. // Цейхгауз: журнал. — Москва, 2002. — № 1 (17). — С. 36.

Красная армия во время Гражданской войны